Сервабад:

 Сервабад — небольшой город на западе Ирана, в провинции Курдистан.
 Сервабад — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан.